АГМА — многозначная аббревиатура:

 Амурская государственная медицинская академия — (до 1996 — Благовещенский государственный медицинский институт)
 Архангельская государственная медицинская академия — (название с 1994 по 2000 годы, ныне — Северный государственный медицинский университет)